Мари́я Ива́новна Велиза́рий (1864—1944) — русская актриса, педагог, мемуаристка.

Биография 
Мария Велизарий родилась в 1864 году. Мать — провинциальная актриса М. Н. Новицкая, бабушка — крепостная актриса А. П. Новицкая-Капустина.

Училась у В. В. Самойлова. С 1886 года стала выступать в Петербурге, затем в провинциальных театрах в антрепризах Н. Н. Синельникова (Ростов-на-Дону), Н. Н. Соловцова (Киев), М. М. Бородая (Харьков, Екатеринослав, Казань, Саратов) вместе с мужем, артистом И. М. Шуваловым.

В 1889—1891 годах — актриса театра Е. Н. Горевой в Москве, в 1903 — петербургского театра Л. Б. Яворской. В 1916 году покинула сцену по болезни.

После революции 1917 года Мария Велизарий работала театральным режиссёром, руководила красноармейской и рабочей самодеятельностью в провинции. Также преподавала театральное искусство. Последние годы провела в Ленинградском доме ветеранов сцены. Скончалась в 1944 году.

Творчество 
Актриса широкого творческого диапазона, выступавшая в амплуа инженю, но с успехом игравшая также роли трагических героинь. По выражению современника-рецензента, её талант «играл и искрился, как хорошо замороженное шампанское».

Роли в театре 
 «Отелло» У. Шекспира — Дездемона
 «Гамлет» У. Шекспира — Офелия
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Джульетта
 «Король Лир» У. Шекспира — Корделия
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Луиза
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Лиза, Софья
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Марья Антоновна
 «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони — Мирандолина
 «Потонувший колокол» Г. Гауптмана — Раутенделейн
 «Строитель Сольнес» Г. Ибсена — Гильда

Библиография 
 Велизарий М. И. Путь провинциальной актрисы. — Л.; М., 1938. (книга воспоминаний)

Примечания 

Персоны без указанного места рождения